Els termes Copa d'Or, Copa de Oro, Gold Cup o Golden Cup fan referència a diverses competicions esportives, a destacar:
 Copa de Oro Nicolás Leoz: Competició futbolística sud-americana.
 Copa d'Or de la CONCACAF: Competició futbolística nord-americana.
 Golden Cup: Competició internacional d'hoquei patins.
 Ascot Gold Cup: Competició hípica de la Gran Bretanya.
 Copa d'Or Argentina: Antiga competició futbolística espanyola predecessora de la supercopa.
 La Copa d'Or: És una partida de Lleida, al Segrià.